Іруе́рр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на південний схід від Парижа, 100 км на північний захід від Діжона, 29 км на схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 74 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 190,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Іруерр на сайті французького Національного інституту географії
 Іруерр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Іруерр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Іруерр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Іруерр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна